Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila NK Pešćenica, ali se nije plasirala u viši rang (1. ŽNL Sisačko-moslavačku). Iz lige je ispao NK Strijelac Banova Jaruga koji je odustao nakon jesenskog dijela natjecanja.

Tablica

Bilješke 
NK Strug Bročice je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Strijelac Banova Jaruga je odustao od natjecanja nakon jesenskog dijela prvenstva
NK Strijelac Banova Jaruga je kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Glasilo #17/2015 Nogometnog središta Kutina

2014-15
sisačko-moslavačka-2